Мадина () — женское имя арабского происхождения, распространённое среди мусульман.

 Мадина — село в марзе Гехаркуник Армении.
  — небольшой город и коммуна на юго-западе Мали.
 Мадина — арабское название города Медина.
 Мадина — мечеть в Уфе.

См. также 
 Альмудена
 Медина (значения)
 Мадина, Эдуардо (род. 1976) — испанский политик, член ИСРП